Баутіста () — дослівно: «баптист», прізвище іспанського походження, що може відноситись до:
 Альваро Баутіста — іспанський мотогонщик;
 Данієль Баутіста — мексиканський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976);
 Кончіта Баутіста — іспанська співачка, телеведуча і актриса;
 Роса Баутіста Сааведра Маллеа — болівійський політичний діяч;
 Хуан Баутіста Перес — венесуельський юрист і політик, президент Венесуели з 1929 до 1931 року.

Прізвища
Іспанські прізвища